Натуральне число 1898
 1898 рік до нашої ери
 1898 рік нашої ери